Der Begriff Introspektion wird verwendet

 in der Psychologie, siehe Selbstbeobachtung
 in der Psychologie, Sozialpsychologie und Soziologie für die Methode der Dialogischen Introspektion
 in der Medizin für die Einsicht in das Körperinnere
 in der Informatik für die Analyse von Klassendefinitionen, siehe Reflexion (Programmierung)
 in der Introspektion (Linguistik): Selbstbeobachtung; Bewerten von Mehrdeutigkeit, Akzeptabilität und anderen Äußerungsmerkmalen nach persönlicher Wahrnehmung bei sich selbst; Mittel zur Erhebung sprachlicher Daten

Siehe auch: